Южноуральск:

 Южноуральск — город (с 1963) в России, областного подчинения Челябинской области.
 Южноуральск — станция южного пригородного направления Южно-Уральской железной дороги РЖД.